Požunski mir 1271.
Požunski mir 1337.
Požunski mir 1491.
Požunski mir 1626.
Požunski mir 1805.